Avera puede referirse a:

 Avera, pueblo del condado de Jefferson, situado en el estado de Georgia (Estados Unidos).
 Avera, comuna asociada de la comuna de Rurutu, que está situada en la subdivisión de Islas Australes, de la colectividad de ultramar de Polinesia Francesa (Francia).
 Avera, comuna asociada de la comuna de Taputapuatea, que está situada en la subdivisión de Islas de Sotavento, de la colectividad de ultramar de Polinesia Francesa (Francia).